NDS, de taalcode (ISO 639-2) voor de taal Nedersaksisch
Nintendo DS, een spelcomputer
nds, een bestandsextensie